«Прости-прощай» — фильм режиссёра Георгия Кузнецова по сценарию Владимира Акимова.
Художник фильма — Юрий Истратов, второй режиссёр — Владимир Лаптев.

Сюжет 
Деревня, в которой живут дед Василий Петрович и его жена Пелагея, попадает в зону затопления строящейся ГЭС. Из деревни всех выселяют, только вот не может дед с этим смириться. В этих местах он жил и партизанил. Здесь посажены четыре берёзки — в память о четырёх не вернувшихся с фронта сыновьях.

Бабушка Пелагея болеет, попадает в больницу. Дедушка вместе с правнуком грузят в машину свой нехитрый скарб и покидают дом. Напоследок дед останавливается у кладбища — проститься с могилами родных. Там он встречает ещё одного старика оторванного от родной земли (Леонид Оболенский). Уже у поезда дедушка меняет решение — он хочет оставаться на малой родине до последних минут…

В ролях 
 Михаил Кузнецов — дед Василий Петрович
 Мария Пастухова — Пелагея
 Мария Скворцова — Варвара
 Ваня Иванов — Мишаня
 Леонид Оболенский — старик
 Борис Заволокин — прораб
 Сергей Сметанин — лётчик
 Владимир Митюков — Лёнька
 Марина Аничкова
 Елена Говорухина
 Александр Данильченко
 Наталья Захарова
 Стяпонас Космаускас
 М. Яковенко

См. также 
 Прощание
 Белые росы

Ссылки 

Фильмы СССР 1979 года
Фильмы-драмы СССР
Фильмы Свердловской киностудии